Роберт Дадли:
 Дадли, Роберт, граф Лестер (1532—1588) — английский государственный деятель; шестой сын Джона и Джейн Дадли.
 Дадли, Роберт Уоррен (род. 1955) — американский управленец, генеральный директор нефтяной компании BP с октября 2010 года.
 Дадли, Роберт Чарльз (1826—1900) — британский художник.